Олекса́ндр Анато́лійович Во́вченко ( , Кагарлик) —  поліцейський, начальник Управління патрульної поліції у Волинській області. Ніс службу на Івано-Франківщині, потому знову повернувся на Волинь.

Життєпис 

Народився в місті Кагарлик на Київщині в родині робітників.

В 2007 році закінчив ЗОШ №3 в м. Кагарлик, в цьому ж році вступив до Білоцерківського національного університету на факультет ветеринарної медицини. Пройшов стажування за кордоном з 2009р. по 2010р. 

Закінчив Білоцерківський національний аграрний університет у 2013 році.

До поліції потрапив, пройшовши відбір у березні 2015 року. Після вишколу на курсах первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби у Національній академії внутрішніх справ став інспектором патрульної служби роти № 7 батальйону патрульної служби № 2 ГУМВС України в м. Києві, у липні 2015 року призначений командиром роти № 11 батальйону № 2 Управління патрульної служби МВС у м. Києві. з 19.12.2015, був відправлений в Управління патрульної поліції у місті Луцьку Департаменту патрульної поліції, для надання практичної допомоги.

З квітня 2016 року на нього поклали тимчасове виконання обов'язків начальника Управління патрульної поліції у м. Луцьку.

З 20 липня 2016 року — наказом Департаменту патрульної поліції призначений начальником УПП у м. Луцьку.

У липні 2015 року присвоєно спеціальне звання лейтенанта поліції, у 2017 - старшого лейтенанта поліції.

З березня по травень 2018 року брав участь в антитерористичній операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях.

Захоплення 
Активно займається спортом. З 10 років займався вільною боротьбою, на змаганнях займав лише призові місця, має численні медалі та грамоти. Отримав звання майстра спорту.

У вільний час займається в тирі стрільбою з різних видів зброї. Закінчив курси та отримав сертифікат тренера по навчанню зі стрільби міжнародного класу.

Любить читати: свого часу прочитав усі біографії американських президентів та видатних людей світу; читає про менеджмент та організацію роботи в світових фірмах; захоплюється психологічною літературою та криміналістикою.

Примітки 
 Від охоронця до головного поліцейського: Олександр Вовченко розсекретив своє минуле // Район. Луцьк. — 2016. — 2 серпня 
 Олександр Вовченко про роботу патрульних, штрафи і «найкриміногенніші» райони Луцька // ВолиньPOST. — 2016. — 24 жовтня 
 Луцьк — місто, у якому я хотів б, щоб ріс мій син, — Олександр Вовченко // Волинські Новини. — 2016. — 19 грудня 
 «Посланці святого Миколая в місті»: луцькі патрульні відсвяткували річницю своєї роботи урочистим концертом // Волинь-нова. — 2016. — 20 грудня 
 З новими погонами, Катею Осадчою і трьома тортами: як луцькі патрульні відсвяткували річницю // Волинь24. — 2016. — 20 грудня 
 Бліц: Олександр Вовченко про преміювання патрульних та трудотерапію // Конкурент. - 2017. - 5 листопада   
 Патрульні у Луцьку презентували проект Тонка синя лінія // Перший канал соціальних новин. - 2018. - 10 травня 
 Олександр Вовченко: Даішники брали хабарі і були поганими, патрульні - не беруть, але теж погані // Перший канал соціальних новин. - 2018. - 22 травня  

Випускники Білоцерківського національного аграрного університету
Уродженці Кагарлика